Porto signifie port dans plusieurs langues romanes, notamment en portugais, en italien et en corse.

Toponymes

Brésil 
 Porto, une municipalité de l'État du Piauí ;

Espagne 
 Porto, une commune espagnole de la Province de Zamora ;
 Porto do Son, une commune de la province de La Corogne en Espagne ;

France 
 Porto, un village d'Ota, commune française de Corse-du-Sud ; * golfe de Porto, un golfe classé au patrimoine mondial de l'humanité ;
 Porto, un fleuve de cette région ;

Italie 
 Porto, une commune proche de Rome et un des sept évêchés suburbicaires ;

Portugal 
 Porto, la deuxième agglomération du Portugal ;
 district de Porto, un district du Portugal ayant la ville de Porto pour capitale ;

Yémen 
 Porto, vraisemblablement l'ancien nom d'Aden ;

Noms composés

Brésil 
 Porto Acre, une municipalité de l'État de l'Acre ;
 Porto Walter, une municipalité de l'État de l'Acre ;
 Porto Calvo, une municipalité de l'État de l'Alagoas ;
 Porto de Pedras, une municipalité de l'État de l'Alagoas ;
 Porto Real do Colégio, une municipalité de l'État de l'Alagoas ;
 Porto Grande, une municipalité de l'État de l'Amapá ;
 Porto Seguro, une municipalité de Bahia ;
 Porto Franco, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Porto Firme, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Porto Murtinho, une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Porto dos Gaúchos, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Porto Esperidião, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Porto Estrela, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Porto de Moz, une municipalité de l'État du Pará ;
 Porto Amazonas, une municipalité du Paraná ;
 Porto Barreiro, une municipalité du Paraná ;
 Porto Vitória, une municipalité du Paraná ;
 Porto Real, une municipalité de l'Rio de Janeiro ;
 Porto do Mangue, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Porto Velho, la capitale de l'État du Rondônia ;
 Porto Lucena, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Porto Mauá, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Porto Vera Cruz, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Porto Xavier, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Porto Belo, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Porto União, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Porto da Folha, une municipalité de l'État du Sergipe ;
 Porto Feliz, une municipalité de l'São Paulo ;
 Porto Ferreira, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Porto Nacional, une municipalité de l'État du Tocantins.

France 
 Porto-Vecchio, une commune du département de la Corse-du-Sud ;

Porto rico 
 Porto Rico, un État associé des États-Unis d'Amérique, situé dans la mer des Caraïbes ;

Voir aussi 
  ;
  ;
 .

Patronyme 

 Georges de Porto-Riche (1849-1930), dramaturge et romancier français ;
 Sergio P. S. Porto, physicien brésilien qui a laissé son nom à la notation de Porto en spectroscopie Raman ;
 Severiano Mário Porto (1930-2020), architecte brésilien ;
 Porto, le surnom de Fernando Porto, footballeur espagnol.

Autre 
 Porto, un vin muté produit dans la région de Porto, au Portugal

Patronyme hispanique